Diou bezeichnet: 
 Diou (Allier), französische Gemeinde im Département Allier
 Diou (Indre), französische Gemeinde im Département Indre
 Diou (Mali), Gemeinde in Mali, Kreis Kadiolo

Siehe auch:
 Diu (Begriffsklärung)